Украинци може да се отнася за:

 Украинци (етноним), етнически украинци, източнославянски народ
 Украинци (демоним), население на Украйна

Вижте също 
 Украйна (пояснение)